Микшино — название населенных пунктов в России:

 Микшино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Микшино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Микшино — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Микшино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Микшино — деревня в составе городского округ Волгореченск Костромской области.
 Микшино — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Микшино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Микшино — село в Лихославльском районе Тверской области.
 Микшино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
Микшино — до 1929 года название села Краснополянское в Байкаловском районе Свердловской области.